Комплексный чемпионат мира по парусному спорту 2011 года был третьим по счёту чемпионатом, организуемым Международной федерацией парусного спорта (ISAF). Он проводился в Перте (Австралия) с 3 по 18 декабря.

Тройку лидеров на чемпионате возглавили австралийские, голландские и британские яхтсмены. Российские спортсмены не завоевали ни одной медали.

Медалисты

Таблица медалей

Примечания

См. также 
 Парусный спорт на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации парусного спорта

Декабрь 2011 года
Спорт в Австралии в 2011 году
Международные соревнования по парусному спорту в Австралии
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)
Чемпионаты мира в 2011 году
Чемпионаты мира по парусному спорту
Чемпионаты мира в Австралии